Театра́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Театральная улица — улица в Благовещенске.
 Театральная улица — улица в Воронеже.
 Театральная улица — улица в Выборге.
 Театральная улица — улица в Иванове.
 Театральная улица — улица в Калуге.
 Театральная улица — улица в Керчи.
 Театральная улица — улица в Новосибирске.
 В Санкт-Петербурге:
 Театральная улица — улица в Зеленогорске.
 Театральная улица — улица в Красном Селе.
 Театральная улица — улица в историческом районе Можайский.
 Театральная улица — улица в центральном районе, ныне — Улица Зодчего Росси.
 Театральная улица — улица в Серпухове.
 Театральная улица — улица в Сочи.
 Театральная улица — улица в Таганроге.

Украина 
 Театральная улица — улица в Виннице.
 Театральная улица — улица в Кропивницком
 Театральная улица — улица во Львове.
 Театральная улица — улица в Полтаве.
 Театральная улица — улица в Хмельницком. См. также 
 Театральная аллея
 Театральная площадь
 Театральный переулок
 Театральный проезд